Schaffner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Henry Schaffner
 Johann Wilhelm Schaffner